Владимирец:
 Владимирец (Псковская область) — деревня (древняя крепость и городище) в Псковской области.
 Владимирец (Ровненская область) — посёлок городского типа в Ровненской области.
 «Владимирец» — одно из названий трактора Т-25.